

Geografia 
 Ponza – fino al 1891 denominazione di Arcinazzo Romano, nell'allora provincia di Roma
 Ponza – comune italiano della provincia di Latina
 Isola di Ponza – la più estesa delle Isole Ponziane

Persone 
 Cesare Ponza di San Martino – politico e militare italiano
 Coriolano Ponza di San Martino – politico e generale italiano
 Gustavo Ponza di San Martino – politico italiano
 Michela Ponza – biatleta italiana